Quarteto (Poesia) - estrofe de 4 versos
Quarteto (banda musical) - Conjunto musical com 4 componentes